Paralligatoridae — вимерла родина неозухієвих крокодилоподібних, що існувала протягом юрського та крейдяного періодів.

Філогенетичний аналіз крокодилоподібних виявив, що Paralligatoridae гніздяться в Neosuchia, великій кладі (еволюційне угруповання), яка також включає сучасних крокодилів. Нижче наведено кладограму від Montefeltro et al. (2013), демонструючи філогенетичні зв’язки Paralligatoridae:

Примітки 

Родини плазунів
Фауна юрського періоду
Фауна крейдяного періоду